Olaszország
Corrido, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében

Más
Corrido, mexikói népköltészeti és népzenei műfaj